Název Petřkovice má více sídel:

 Petřkovice (Ostrava) – městský obvod statutárního města Ostravy
 Petřkovice (Starý Jičín) – část obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín

Související články 
 Petříkovice
 Petřkovická hora
 Petřkovická venuše

Externí odkazy